Peters baby kan syfta på:

 Peters baby (film) – en dansk film från 1961
 Peters baby (roman) – en roman av Gun Jacobson från 1971
 Peters baby (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1978